Montalvo steht für:

 Montalvo (Constância), Ort in Portugal

in Ecuador:
 Montalvo (Ecuador), Kleinstadt in der Provinz Los Ríos
 Montalvo (Esmeraldas), Ort in der Provinz Esmeraldas
 Montalvo (Pastaza), Ort in der Provinz Pastaza
 Montalvo (Tungurahua), Ort in der Provinz Tungurahua
 Kanton Montalvo, Kanton in der Provinz Los Ríos

Montalvo ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Literes Montalvo († 1768), spanischer Organist

 Gabriel Montalvo Higuera (1930–2006), kolumbianischer Geistlicher, Titularerzbischof von Celene und vatikanischer Diplomat
 Garci Rodríguez de Montalvo (~1440–1504), spanischer Schriftsteller
 Iván César Martínez Montalvo (* 1943), kubanischer Botschafter
 Juan Montalvo (1832–1889), ecuadorianischer Schriftsteller
 Juan Jiménez de Montalvo (1561–1629), Vizekönig von Peru
 Laura Montalvo (* 1976), argentinische Tennisspielerin
 Mauricio Montalvo Samaniego (* 1961), ecuadorianischer Rechtsanwalt, Diplomat und Politiker
 Niurka Montalvo (* 1968), kubanisch-spanische Leichtathletin
 Paco Montalvo (* 1992), spanischer Geiger
 Silvano Pedroso Montalvo (* 1953), kubanischer Geistlicher, Bischof von Guantánamo-Baracoa